Бенема́нский — русская фамилия, имеет женскую форму Бенеманская. Известные носители:

 Бенеманский, Алексей Константинович (1881—1937) — протоиерей, святой Русской православной церкви.
 Бенеманский, Илья Ильич (1883—1937) — священнослужитель Русской православной церкви.